FEW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cheyenne Warren AFB (Stati Uniti)